Аникино — топоним:

Населённые пункты 
Казахстан
 Аникино — бывшее село в Щербактинском районе Павлодарской области (упразднено в 2017 году).

Россия
 Аникино — село в Могочинском районе Забайкальского края.
 Аникино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Аникино — деревня в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Аникино — деревня в Колосовском районе Омской области.
 Аникино — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Аникино — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Аникино — бывшая деревня в  Томской области, с 1961 года микрорайон в составе города Томска.

Река 
 Аникино — река в Алтайском крае.

См. также 
 Бехтемир-Аникино